Garita ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Loría Garita (* 1937), costa-ricanischer Geistlicher und emeritierter Bischof von San Isidro de El General
 José Manuel Garita Herrera (* 1965), costa-ricanischer katholischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Quesada